El Miss Colombia Teen 2014 realizó su 10.a edición el 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Cartagena de Indias. En la velada de elección y coronación, la Miss Colombia Teen 2013, Barbaret Quiroga, entregó la corona a su sucesora, Taylor Gomez representante de Antioquia. Taylor participó en Miss Universe Teen 2015, y obtuvo el lugar de Segunda Finalista.

Jurado calificador 

El grupo de jurados estuvo conformado por: Katerine Meyer (México), Violett Hell (Venezuela), Anahí Fuentes (México), Miguel Gallardo (España) y Francisco Gonzales (España).

Resultados 

Concursos de belleza en 2014
Concursos de belleza de Colombia
Juventud en Colombia